Il singolare del torneo di tennis Valladolid Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Müller che ha battuto in finale Iván Navarro 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut (primo turno)
 Jean-François Bachelot (secondo turno)
 Gilles Müller (Campione)
 Cristiano Caratti (secondo turno)

 Ota Fukárek (secondo turno)
 Yves Allegro (primo turno)
 Guillermo García López (quarti di finale)
 Luke Bourgeois (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Valladolid Challenger 2003